Home Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Home Township (Kansas)
 Home Township (Montcalm County, Michigan)
 Home Township (Newaygo County, Michigan)
 Home Township (Minnesota)
 Home Township (South Dakota)